The Finder – serial telewizyjny produkowany przez stację FOX w 2012 roku, obejmujący jedną, 13-odcinkową serię.

Fabuła 
Zwolniony z armii z powodu urazu mózgu mjr Walter Sherman zajmuje się zawodowo odnajdywaniem zaginionych osób lub przedmiotów. Jego przyjacielem jest były prawnik i obecny właściciel baru Leo Knox.

Obsada 
 Geoff Stults jako Walter Sherman
 Michael Clarke Duncan jako Leo Knox
 Toby Hemingway jako Timo Proud
 Maddie Hasson jako Willa
 Mercedes Masöhn jako Isabel Zambada

Odcinki

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Programy telewizji Fox
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television